Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Laura Granville e Carly Gullickson che hanno battuto in finale Jill Craybas e Alina Židkova 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anastasija Rodionova /  Galina Voskoboeva (primo turno)
 Vania King /  Jelena Kostanić (semifinali)

 Viktoryja Azaranka /  Nicole Pratt (semifinali)
 Julie Ditty /  Milagros Sequera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2006